Le Tronchet puede referirse a: 

 Le Tronchet, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Le Tronchet, comuna francesa situada en Sarthe.